Вылцан — фамилия.

Известные носители 
 Вылцан, Иван Августович (1922—2011) — советский и российский учёный-геолог.
 Вылцан, Михаил Августович (род. 1928) — советский и российский учёный-историк.

См. также 
 Вылсан
 Вылчан